ASVA studentenunie, studentenorganisatie in Amsterdam
 Asva (Estland), dorp in Estland, gemeente Saaremaa